Ruske (ukrainisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Ruske (Bilohirsk), Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Bilohirsk
 Ruske (Mukatschewo), Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Mukatschewo

Ruske ist der Familienname folgender Personen:
 Minnie Ruske-Leopold (* 1887), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Walter Ruske (1921–1987), deutsche Chemiker und Wissenschaftshistoriker

Siehe auch:
 Russkoje (Begriffsklärungsseite), russische Entsprechung (russisch )